After Many Years, le titre original du film Enoch Arden, réalisé par D. W. Griffith et sorti en 1908 ;
 After Many Years, un film avec Margarita Fischer, sorti en 1910 ;
 After Many Years, un film avec King Baggot, sorti en 1912.